Людмила Дмитриевна Огаркова (в девичестве Сидорова; ) — советская биатлонистка, чемпионка СССР, мастер спорта СССР. Тренер высшей категории по биатлону.

Биография 
Людмила Дмитриевна Сидорова родилась 6 сентября 1955 года в городе Кургане Курганской области.

В 1979 году стала победительницей первого чемпионата СССР среди женщин в эстафете, в команде с Зульфией Пигаловой и Октябриной Соколовой. 

Выпускница Курганского государственного педагогического института.

После окончания спортивной карьеры более 30 лет работает тренером. По состоянию на 2018 год — тренер в отделении биатлона Спортивной школы олимпийского резерва № 1 города Кургана. Тренер высшей категории, отличник физической культуры. Является делегатом от Курганской области в СБР.

Награды и звания 
 Мастер спорта СССР
 Отличник физической культуры и спорта

Личная жизнь 
 Супруг, Александр Валентинович Огарков (род. 1958) — тренер высшей категории по биатлону. 
 Сыновья-близнецы, Александр и Максим (род. 27 января 1987) стали профессиональными биатлонистами, выступали за юниорскую и резервную сборные России.

Примечания

Ссылки 
 Профиль на сайте СБР

Биатлонисты СССР
Тренеры по биатлону России
Выпускники Курганского государственного университета
Спортсмены Курганской области
Тренеры Курганской области